Turniej drużynowy kobiet we florecie podczas 7. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych  – jedna z konkurencji szermierczych rozgrywana podczas igrzysk wojskowych w chińskim Wuhanie. Zawody odbyły w dniu 24 października 2019 roku w Wuhan City Polytechnic Gymnasium. Polskie florecistki drużynowo zdobyły brązowy medal.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie chińskim (UTC+08:00) oraz polskim (CEST).

Uczestniczki 
W turnieju drużynowym kobiet we florecie brało udział 7 reprezentacji narodowych. Reprezentacja, zespół aby mógł uczestniczyć w turnieju drużynowym musiał liczyć minimalnie 3 lecz nie więcej niż 4 zawodniczek. 
  (4) 
  (3)
  (4)
  (4)
  (3)
  (4)
  (3)
W celu stworzenia parzystej ilości drużyn, organizatorzy nie zapewnili pozostałym uczestniczkom (indywidualnym) możliwości startu w zespole międzynarodowym pod egidą CISM. Uczynili to np. w przypadku szabli i szpady drużynowej kobiet dlatego też Rosjanki miały tzw. wolny los w 1. rundzie (BYE). Polki po wygraniu z Węgierkami, w półfinale przegrały z Włoszkami. W walce o brązowy medal pokonały Chinki (45-30).

Medalistki

Wyniki 
Pojedynki w turnieju szermierczym pomiędzy drużynami odbywały się systemem pucharowym, z jednym dodatkowym meczem o trzecie miejsce.

Finał

Pojedynek o 3. miejsce

Końcowa klasyfikacja 

Źródło: Wuhan.

Zobacz też 
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe
 Floret kobiet indywidualnie - Wuhan 2019

Przypisy

Bibliografia 
 

Kobiet